Widmont ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Widmont auf Offendorf (* um 1640; † 1706), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Margarete von Joinville (Margarete von Widmont; 1354–1418), von 1365 bis 1418 Herrin von Joinville und Gräfin von Vaudémont